Camille Mandrillon (1891-1969), patrouilleur militaire français
Maurice Mandrillon (1891-1969), patrouilleur militaire et skieur français, frère de Camille